Sally, Irene and Mary (1925), Amerikaanse film onder regie van Edmund Goulding
 Sally, Irene and Mary (1938), remake van bovenstaande film onder regie van William A. Seiter